Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Anders Järryd e Hans Simonsson 6-4, 6-2-

Teste di serie

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (campioni)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (finale)

 Chris Lewis /  Russell Simpson (quarti di finale)
 Andrew Jarrett /  JonathanSmith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1982